Никита Петрович Вильбоа (наст. имя. Франсуа Гиймо де Вильбуа; ; ) — русский вице-адмирал французского происхождения. Отец генерал-фельдцейхмейстера А. Н. Вильбоа.

Биография 
Из бретонской дворянской семьи. В 1697 году принят на русскую военно-морскую службу Петром I в Англии. В 1712 году был шафером на свадьбе царя Петра I с Екатериной Алексеевной. Получил хорошее приданое за дочерью пастора Глюка, в доме которого воспитывалась последняя. Унаследовал от тёщи эстляндскую мызу Ахья, которой после смерти родителей владел его сын генерал-майор Даниил Вильбоа.

В 1713 году, командуя отрядом из 30 рыбацких лодок напал на 3 шведские бригантины и захватил одну из них. В 1715 году произведён из подпоручиков в поручики, 18 июня 1717 году — в капитан-поручики, 26 августа 1718 года — в капитаны 3 ранга, 15 марта 1721 года — в капитаны 2 ранга, 22 октября 1721 года — в капитаны 1 ранга, 5 апреля 1727 году — в капитан-командоры с назначением генерал-адъютантом от флота, 7 января 1741 года — в контр-адмиралы.

С 1724 года командовал Петербургской корабельной командой. В 1727 году руководил постройкой моста через реку Неву. 13 ноября 1729 году назначен членом Адмиралтейств-коллегии. C 1733 года помощник главного командира, с 1743 года главный командир Кронштадтского порта. По состоянию здоровья оставил в 1744 году должность главного командира порта с оставлением присутствующим Адмиралтейств-коллегии. 5 сентября 1747 году произведён в вице-адмиралы с увольнением от службы и  награждён орденом Святого Александра Невского.

Командовал: 6-пушечным гукором «Ласорсер» (1716), 18-пушечной шнявой «Наталья» (1719—1720), кораблями «Пантелеймон-Виктория» (1721), «Санкт-Михаил» (1723), «Астрахань» (1725), «Нарва» (1726).

Литература 
 Лурье В. М. Морской биографический словарь. Деятели Российского флота XVIII века. — , 2005. — С. 51—53. — ISBN 5-93518-037-5
 .
 Пономарёв В. П., Шабанов В. М. Кавалеры Императорского ордена Святого Александра Невского. 1725—1917. — Т. 1. — , 2009. — С. 218. — ISBN 978-5-89577-143-3

Ссылки 
  Вильбоа Н. П. Записки Вильбоа, современника Петра Великого. (Материалы для русской истории) / Пересказ Г. Благосветлова // Общезанимательный вестник, 1858. — Т. 2. — № 4. — С. 186—194.
 Francois Guillemot de Villebois (Никита Петрович Вильбоа)
 

Вице-адмиралы (Российская империя)
Участники Северной войны
Кавалеры ордена Святого Александра Невского